Хилет () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Морведре. Занимает площадь 11,3 км². Население 3103 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Ayuntamiento de Gilet

Муниципалитеты Валенсии